Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à South Orange du  au .

Mary-Ann Eisel remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristy Pigeon.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en juillet 1968
Tennis en août 1968